Абрам Григорьевич Танкиле́вич (1901—1975) — советский горный инженер, организатор строительства.

Биография 
Родился в 1901 году в еврейской земледельческой колонии Высокополье (ныне Высокополь (Никопольский район), Днепропетровская область, Украина).

Окончил ДГИ (1929). Послужной список:
 1929—1932 инженер, начальник шахты «Западная-Капитальная» в Донбассе;
 1932—1949 на строительстве Московского метрополитена: начальник шахты, с 1939 главный инженер Метростроя, руководил строительством станций «Кировская», «Площадь Свердлова»
 1949—1951 главный инженер строительства угольных шахт в Кузбассе. Участвовал в строительстве города Междуреченск (до 1955 года поселок Ольжерас, Кемеровская область).
 1951—1953 в заключении по «делу Метростроя» (арестован 16.3.1951, обвинён в организации «шайки расхитителей»), оправдан судом, освобождён 4 мая 1953 года.
 1954—1957 заместитель начальника Главного технического управления Минуглестроя СССР.
 1957—1963 в СНХ ЭССР.
 с 1963 главный специалист треста «Мосоргстрой».

В 1942—1949 годах член ЕАК, в 1947 был введен в Президиум ЕАК.

Награды и премии 
 орден Ленина (1935) — за строительство станции «Кировская»
 орден Трудового Красного Знамени (1938) — за строительство станции «Площадь Свердлова»
 Сталинская премия второй степени (1947) — за усовершенствование и внедрение на строительство Московского метрополитена имени Л. М. Кагановича щитового метода проходки тоннелей, обеспечившего значительное повышение производительности труда на подземных работах

Источники 
 Танкилевич, Абрам Григорьевич
 ТАНКИЛЕВИЧ Абрам Григорьевич
 Российский государственный архив кинофотодокументов// Фото
 Ордена
 ООВ47 

Еврейский антифашистский комитет
Метростроевцы
Выпускники Днепровской политехники
Горные инженеры СССР
Родившиеся в Никопольском районе
Московский Метрострой